San Danijele ima više značenja:
 San Danijele (Padova)
 San Danijele (Vičenca)
 Šandalja